Dougie w przebraniu (ang. Dougie in Disguise, 2006) – kanadyjsko-hiszpański serial animowany. Wyprodukowany przez Neptuno Films.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach Dougiego, chłopca, który mieszka razem z rodzicami. Dougie uwielbia bawić się swoim albumem z naklejkami. Dzięki wybujałej wyobraźni wszystkie naklejki ożywają. Dougie wraz z psem Timem przeżywa niesamowite przygody.

Bohaterowie 
 Dougie – główny bohater kreskówki. Chłopiec, który mieszka z rodzicami. Uwielbia bawić się swoim albumem z naklejkami. W każdym odcinku nosi inne przebranie.
 Tim – pies Dougiego.

Wersja polska 
W Polsce serial był nadawany przez kanał telewizyjny JimJam i Polsat JimJam. 

Opracowanie i udźwiękowienie: MediaVoxWystąpili:
 Magdalena Korczyńska 
 Ireneusz Załóg
i inni

Spis odcinków

Przypisy 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2006